Wołomin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Wołomin, une powiat
 Wołomin, une gmina
 Wołomin, une ville